Název Hněvín nese:

 Hněvín (České středohoří) (399 m) – vrch na severozápadním okraji Mostu
 Hněvín – hrad na stejnojmenném vrchu nad městem Most